Beste Freunde (bester Freund, -freundin etc.) ist Titel bzw. -bestandteil von

Ben & Co – Beste Freunde, französische Zeichentrickserie
Ein starkes Team: Beste Freunde, deutsche TV-Krimiepisode
Unter Verdacht: Beste Freunde, deutsche TV-Krimiepisode
Beste Freunde küsst man nicht! Hindi-Film von Kunal Kohli
Ziemlich beste Freunde, französische Filmkomödie
Die Hochzeit meines besten Freundes, US-Kinofilm (1997) von P. J. Hogan
Meine beste Freundin, britisch-deutsches Filmdrama (2001) von Sandra Goldbacher
Der beste Freund des Menschen, Metapher

Siehe auch:
Sein bester Freund
Mein bester Freund